Böhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Böhmann (* 1964), deutscher Chorleiter
 Holger Böhmann (* 1966), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Bohmann